Desa Gemenggeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gemenggeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 111,95), Jawa Timur, 
 Desa Gemenggeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 111,88), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar